Истанбул () — оригинальное турецкое название города Стамбул. Также может означать:
Топоним
 Истанбул-Богазы или пролив Босфор.
 «Истанбул Аквариум» — крупный океанариум в Стамбуле.
Спорт
 «Истанбулспор» — футбольный клуб из города Стамбул.
 «Истанбул Патен»— хоккейный клуб из города Стамбул.
 «» — («Истанбул ББ», IBBSK) спортивный клуб в городе Стамбул.
 Подразделения СК «Истанбул Бюйюкшехир Беледиеспор» по различным видам спорта:
 «Истанбул Башакшехир» — футбольный клуб, до 2014 года назывался «Истанбул ББ» — «Истанбул Бюйюкшехир Беледиеспор».
 «» — волейбольный клуб (мужской), также известен как «Истанбул ББ».
 «» — баскетбольный клуб, также известен как «Истанбул ББ».
 Истанбул Парк — гоночная трасса в Стамбуле, Турция, используется для проведения гонки Формулы-1 Гран-при Турции.

См. также